Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 10 по 18 декабря 2011 года в Донецке (Украина) и Таллине (Эстония). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первом дивизионе чемпионата мира 2013 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2013 года.

Итоги

Группа A 
   вышла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2013.
   вылетела в группу В второго дивизиона 2013.

Группа B 
   вышла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2013.
   вылетела в третий дивизион чемпионата мира 2013.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы, две из Азии и одна из Океании. Сборные Мексики и Сербии пришли из третьего дивизиона, сборные Литвы и Украины пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года

Главные судьи
  Маркус Брилль
  Даниэль Гампер
  Тим Цирциганис
  Марк Виганд

Линейные судьи
  Ян Фуре
  Антон Гладченко
  Артём Корепанов
  Мартик Горинек
  Эдуард Ибатулин
  Эдуард Метальников
  Фредерик Моннайе

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года

Главные судьи
  Том Дарнелл
  Пшемыслав Кепа
  Владимир Наливайко
  Гинтс Звиедритис

Линейные судьи
  Ола Адамссон
  Ансис Эглитис
  Кристиан Виктор Парвей
  Тойво Тилку
  Йоонас Саха
  Милан Зрнич
  Томас Кайллот

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Мантас Армалис
 Защитник:  Валентин Сирченко
 Нападающий:  Виктор Захаров

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Ориоль Боронат
  Аттила Немет
  Пак Ки Хун
  Мантас Армалис
  Микки Бастингс
  Виктор Захаров

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Йован Фехер
 Защитник:  Кен Кууск
 Нападающий:  Роберто Глига

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Маркус Вонг
  Лоренцо Мас
  Роберт Рооба
  Аллан Кукер
  Матьяш Биро
  Димитрий Филипович

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2011 год в хоккее
Декабрь 2011 года
Спорт в Эстонии в 2011 году
Спорт на Украине в 2011 году
М*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Украине
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии